Controlador (informática)
 Controlador de tráfego aéreo
 Controlador

Ver também

Desambiguação